Peredowe (ukrainisch ; russische Entsprechung Peredowoje/Передовое) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Simferopol, siehe Peredowe (Simferopol)
 Dorf in der Stadt Sewastopol, Rajon Balaklawa, siehe Peredowe (Sewastopol)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Wolnowacha, siehe Peredowe (Wolnowacha)